Partido de Unidad Popular es el nombre de las siguientes agrupaciones políticas:

Partido de Unidad Popular, partido político mexicano
Partido de Unidad Popular, partido político paraguayo.
Partido de Unidad Popular, partido político chileno (1952-1954).
Partido de la Unidad Popular, partido federado chileno (1972-1973).